Bosporus kan syfta på:

 Bosporus – latinisering av det grekiska Βόσπορος, Bósporos, "boskapsvadstället"
 Bosporen –  ett sund vid Istanbul, Turkiet
Kimmeriska Bosporen – ett sund som förbinder Azovska sjön i norr med Svarta havet